Воронова — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Воронова, Августа (настоящее имя и фамилия Анна Дмитриевна Ульянова; 1813—?) — прозаик, детская писательница.
 Воронова, Анна Яковлевна (1929—2008) — доярка, полный кавалер Ордена Трудовой Славы. 
 Воронова, Галина Ивановна (1908—2000) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Карполь (Воронова), Екатерина Александровна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Воронова, Елизавета Петровна (урождённая Суворова; ум. 1881) — российская писательница-романистка и издательница.
 Воронова, Иветта Николаевна (1932—2013) — благотворительница, президент фонда «Новые имена».
 
 
 Воронова, Мария Ивановна (1937—2023) — прессовщица-оператор, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Воронова, Октябрина Владимировна (1934—1990) — советская саамская поэтесса.
 Воронова, Ольга Ефимовна (род. 1958) — советский и российский литературовед.

Двойные фамилии 
 Помощникова-Воронова, Наталья Владиславовна (род. 1965) — советская и российская легкоатлетка.

Топоним 
 Воронова — деревня в Каргапольском районе Курганской области России.
 Воронова — исчезнувший посёлок в Сакском районе Крыма. Примечания